Larraín oder Larrain ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Figueroa Larraín (1866–1931), chilenischer Politiker, Präsident von Chile
 Francisco Ramón Vicuña Larraín (1775–1849), chilenischer Politiker, Präsident von Chile
 Hernán Larraín Fernández (* 1947), chilenischer Politiker, langjähriger Senator und mehrmaliger Parteichef der UDI, seit 2018 Justizminister Chiles
 Gabriel Larraín Valdivieso (1925–2008), chilenischer Geistlicher, Weihbischof im Erzbistum Santiago de Chile
 Horacio Larraín Barros (* 1929), chilenischer Kulturanthropologe und Fotograf
 Juan Francisco Fresno Larraín (1914–2004), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena und Santiago de Chile
 Luis Alfonzo Larrain (1911–1996), venezolanischer Komponist und Musiker
 Pablo Larraín (* 1976), chilenischer Filmregisseur
 Sergio Larraín (1931–2012), chilenischer Fotograf und Journalist